Burnt Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Burnt Peak (Kalifornien)	
 Burnt Peak (Montana)	
 Burnt Peak (Nevada)	
 Burnt Peak (Clackamas County, Oregon)	
 Burnt Peak (Jackson County, Oregon, 1129 m)	
 Burnt Peak (Jackson County, Oregon, 1455 m)	
 Burnt Peak (Utah)	
 Burnt Peak (Washington)